Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2019/2020 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano w dniach 28 listopada–8 grudnia 2019. Rywalizacja odbywała się w biegu indywidualnym, sprincie, sztafetach, sztafecie mieszanej oraz w pojedynczej sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Sztafeta mieszana

Pojedyncza sztafeta mieszana

Bibliografia 
 

2019 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Puchar Świata w biathlonie 2019/2020
Sport w Östersund